Havren är ett samlingsnamn för de tre släktena Arrhenatherum (Knylhavren), Avena (Havren) och Trisetum (Glanshavren) i växtfamiljen gräs.  

Till Arrhenatherum hör sex arter. Till Avena hör mer än tio arter, bland annat havre (plymhavre) (Avena sativa), flyghavre samt purrhavre. Till Trisetum hör 75 arter, bland dessa fjällhavre och gullhavre.

Gräs